Ciudad Bolivia peut désigner :

Toponymes

Ciudad Bolivia : chef-lieu de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Ciudad Bolivia : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme